Tetrapyrgos — рід грибів родини маразмієві (Marasmiaceae). Назва вперше опублікована 1987 року.

Класифікація 
До роду Tetrapyrgos відносять 18 видів:

Примітки

Джерела 

 Horak, E. 1987. Tetrapyrgos Horak. (nom. et gen. nov.) replacing Pterospora Métrod (1949: nom. preocc.). Sydowia. 39:101-103 - P.101

Роди грибів
Маразмієві